Des cours libres sont des cours qui sont proposés librement par des étudiants, professeurs, établissements scolaires, sociétés, etc. 

Ils reposent sur les mêmes principes que les logiciels libres ; libre distribution, utilisation et modification.

De plus, un effet collaboratif se développe autour des , comme cela se fait pour les logiciels. Cela permet, entre autres, une entraide pour les examens, mémoires, thèses, préparations des cours dans le cadre des enseignants, etc.

Règles 
Bien que le terme  ne soit pas très approprié avec , elles sont néanmoins nécessaires pour garantir le bon déroulement du cours libre. Plusieurs exemples de règles peuvent être imaginés afin de faire participer au mieux l'ensemble des acteurs du cours (enseignant(s) + étudiant(s)).

Ci-dessous une liste non exhaustive de règles élémentaires:
 Le travail initial de l'enseignant ainsi que l'ensemble des contributions sont distribuées sous les termes d'une licence libre (dite Copyleft).
 Le cours démarre avec un simple plan.
 Les étudiants sont libres d'utiliser, de modifier, d'améliorer et de partager le cours.
 Chaque modification constitue une révision et l'historique des révisions doit être maintenu.
 Il est également possible d'utiliser d'autres contenus soumis à la même licence (voir compatible). Il importe alors de citer la source.
 Une page d'auteur doit consolider la liste des auteurs du cours (enseignant(s) + étudiant(s)).
 La fin du cours ou du programme constitue la création ou l'incrémentation d'une version du cours (V. 0.1, 0.2, …)
 Les contributeurs peuvent préserver leur anonymat.
 Éviter le vandalisme. L'historique des révisions peut être utilisé pour revenir à des révisions antérieures.
 Il ne s'agit pas d'une compétition, le cours libre se veut avant tout pédagogique pour initier les étudiants aux philosophies de partage de connaissances existants.
 Les étudiants peuvent également donner leur appréciation sur la tenue du cours ainsi que les résultats de la contribution.

Outils 
Ci-dessous une liste non exhaustive d'outils pour mener à bien un cours libre:
 Logiciel de gestion de versions (CVS, Apache Subversion, Git)
 Éditeur de texte collaboratif (EtherPad)

Scénario 
Ci-dessous est présenté un exemple de scénario pour démarrer un cours libre:
 Partir d'un simple plan,
 Utiliser un pad interactif,
 Soumettre le pad à l'ensemble des étudiants,
 Pendant la tenue du cours, les étudiants complètent et améliorent le cours.

Voir aussi

Articles connexes 
Wikibooks
Liste de logiciels libres
Logiciel libre 

Cadre éducatif